Васи́лий Па́нин:
 Панин, Василий Иванович (род. 1934) — советский военный деятель, адмирал.
 Панин, Василий Михайлович (1929—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Панин, Василий Никитич (?—1674) — воевода, думный дворянин.
 Панин, Василий Петрович (1896—1944) — командир 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.
 Панин, Василий Степанович (1935—2019) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.